ФК Лудогорец може да се отнася за:
 ПФК Лудогорец 1945 (Разград) – български футболен отбор от Разград.
 ФК Лудогорец 2003 – несъществуващ футболен отбор

Лудогорец